Petit Palais bezeichnet:
 Petit Palais (Paris), ehemaliger Ausstellungspavillon der Pariser Weltausstellung und städtisches Kunstmuseum
 Petit Palais (Genf), privates Museum, gegründet 1968, geschlossen seit 1998, das Kunst der Moderne präsentierte
 Musée du Petit Palais (Avignon), Kunstmuseum in Avignon
 Petit-Palais-et-Cornemps, französische Gemeinde im Département Gironde
 Petit Palais (Palais), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Palais